Sutvara est un toponyme qui peut désigner:
Sutvara, une île de Croatie ;
Sutvara, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kotor.